Unter einem Gastarbeiterprogramm versteht man
 das Ausländerprogramm der ARD für Gastarbeiter im deutschen Hörfunk von 1964–2002 (und Nachfolgeprogramme)
 in neuerer Zeit ein staatliches Wirtschaftsprogramm, das die Einwanderung von Migranten in ein Land fördern soll  (auf Englisch: guest-worker programme)